Santa Marinha ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Santa Marinha (Ribeira de Pena), Gemeinde im Concelho de Ribeira de Pena im Distrikt Vila Real
 Santa Marinha (Seia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Seia im Distrikt Guarda
 Santa Marinha (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Nova de Gaia im Distrikt Porto
 Santa Marinha de Oriz, Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Verde im Distrikt Braga
 Santa Marinha do Outeiro, 1833 aufgelöste Gemeinde der Stadt Lissabon
 Santa Marinha do Zêzere, Gemeinde im Kreis Baião im Distrikt Porto
 Santa Marinha de Gontinhães ist der bis 1924 offizielle und auch heute noch verbreitete Name der Kleinstadt Vila Praia de Âncora